A 2016-os ETRC német nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság negyedik fordulója. 2016. július 1-jén, 2-án és 3-án rendezték meg a Nürburgringen, Nürburg-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Érdekességek 
 A hétvége eseményeit az FIA először közvetítette élőben az interneten, a saját, hivatalos Youtube csatornáján.
 Az első időmérőt szombat helyett pénteken tartották meg.
 A vasárnapi 3. futam nedves körülmények között zajlott le.

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Autóversenyzés Németországban
2016 a kamion-Európa-bajnokságban